Biografies:
 Ángela María Barceló Martorell (Benidorm, 1953), política valenciana
 Àngels Barceló (Barcelona, 1963), periodista catalana
 Antoni Barceló i Pont de la Terra (Palma, 1717 - 1797), Tinent general de l'Armada Reial
 Bartomeu Barceló, diversos personatges
 Carme Barceló i Ràfols (Vilanova i la Geltrú, 1958 - 2001), historiadora i mestra catalana
 Francesc Barceló i Caimaris (Ciutadella, 1814 - 1858), poeta i procurador dels tribunals menorquí
 Francesc de Paula Barceló i Fortuny (Palma, 1943), escriptor català
 Gabriel Barceló, diversos personatges
 Joan Barceló, diversos personatges
 Joana Barceló Martí (Ciutadella, 1959), política menorquina del PSIB
 Joaquima Barceló i Pagès (Sarrià, 1857 - Manila, 1940), religiosa
 José Luis Barceló Rodríguez (Elx, 1935 - 1994), advocat, filòleg i polític valencià 
 Josep Barceló (Mataró, c 1828 – Barcelona, 1855), dirigent obrer
 Maria Barceló Crespí (Porreres, 1951), historiadora mallorquina 
 Marta Barceló i Femenias (Mallorca, 1973), escriptora, actiu, guionista mallorquina
 Miquel Barceló (desambiguació), diversos personatges
 Pau Barceló i Faix (Barcelona 1910 - 1997), fotògraf català
 Pedro Barceló García (Barcelona, 1951), metge català 
 Pere Joan Barceló i Anguera (Capçanes, 1682 - Breisach el Vell, 1743), soldat miquelet acèrrim austriacista
 Rafael Barceló i Roig (Llucmajor, 1648 - Menorca, 1717), franciscà lul·lista mallorquí 
 Simón Pedro Barceló Vadell (Palma, 1966), empresari i polític mallorquí 
 Antonio Rafael Barceló y Martínez (Puerto Rico, 1868 - 1938), primer President del Senat de Puerto Rico
Toponímia:
 Mas de Barceló, mas del municipi de la Galera (Montsià, Catalunya) 
 Puig de Can Barceló, muntanya del municipi de Sant Martí Sarroca (Alt Penedès)
 Turó de Can Barceló, muntanya del municipi de Sant Martí Sarroca (Alt Penedès, Catalunya)
 Torrent de Can Barceló, torrent de la comarca del Vallès Occidental (Catalunya)
Entitats:
 Grup Barceló, conjunt d'empreses dedicades al sector turístic
 Fundació Barceló, associació sense ànim de lucre creada a Palma el 1989 per la família Barceló Oliver